una fontana monumentale a Paola
Fontana dei Sette Canali (Catania), fontana di Catania